Михаи́л Миха́йлович Тере́нтьев (18 марта 1939, Ленинград — 2 марта 2017, Миасс, Челябинская область) — советский, российский фотограф-любитель, фотохудожник, педагог в области фототворчества, инженер-ракетостроитель. Руководитель фотоклуба (с 1982 года — Народного фотоклуба) «Импульс» с 1964 по 2017 год. Член Союза фотохудожников России (1991). Дипломант ряда международных, всесоюзных и российских фотовыставок. Автор персональных выставок, статей и фотографий к книгам. Самая известная его персональная выставка — «Озеро наших тревог, наших надежд». Заслуженный участник художественной самодеятельности (1977). За деятельность в области фототворчества награждён двумя медалями ВДНХ. Автор двух внедрённых изобретений в области ракетостроения.

Биография 
Терентьев Михаил Михайлович родился в городе Ленинград 18 марта 1939 года. В годы Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована на Урал.

Окончил челябинскую среднюю школу, в 1958 году — Челябинский машиностроительный техникум.

С 1958 по 1962 год — срочная служба в рядах ВМФ на Тихоокеанском флоте: участник освоения эксплуатации ракеты Р-13.

С 1962 года — работа в СКБ № 385, КБ машиностроения, Государственном ракетном центре имени академика В. П. Макеева (город Миасс Челябинской обл.): техник, инженер-конструктор, ведущий инженер. Автор трёх изобретений, два из которых внедрены.

В 1964 году был избран председателем образованного в 1962 году фотоклуба «Импульс».

В 1967 году окончил Челябинский политехнический институт.

С 1973 года — организатор и руководитель фотокружка «Икар» при миасской школе № 6, воспитанники которого были неоднократными участниками детского Всероссийского фестиваля фототворчества «Юность России» (Москва, 1992—2002).

В 1977 году за развитие детского фототворчества на Урале М. М. Терентьев был награждён медалью ВДНХ СССР.

В 1977 году М. М. Терентьеву было присвоено звание заслуженный участник художественной самодеятельности.

Фототворчество М. М. Терентьева в некоторых случаях носило характер общественных акций, вызывая общественный резонанс и приводя к положительным изменениям в жизни города. Он внёс заметный вклад не только в культурную, но и в общественную жизнь города Миасса. Самая известная его персональная фотовыставка — «Озеро наших тревог, наших надежд», которая фактически положила начало движению за спасение озера Тургояк — жемчужины Урала, «уральского Байкала».

За защиту озера Тургояк М. М. Терентьев был награждён медалью ВДНХ.

М. М. Терентьев — один из основателей Союза фотохудожников России: участник его учредительного собрания (1991), первый председатель ревизионной комиссии Союза фотохудожников России.

С 2005 года «подвижник детского фототворчества» М. М. Терентьев — организатор и руководитель студенческого фотоклуба «Митенки» при филиале Южно-Уральского государственного университета в городе Миассе. Ряд его воспитанников — участники и лауреаты городских, областных, региональных, всероссийских и международных фотоконкурсов, фестивалей и выставок. Клуб был назван в честь родившегося в Миассе первого уральского фотографа В. Л. Метенкова (1857—1933).

М. М. Терентьев — лауреат и победитель ряда городских, областных, всесоюзных и международных выставок, автор статей и фотографий в сборниках «Золотая долина» (1994), «Синегорье» (1995), «Мой приветливый город Миасс» (1998), «Под покровом Ильмен» (1999), соавтор и составитель сборников «Тургояк» (1993), «Фотография на память» (1996), «Тюлюк — уральский фавор» (2011), «Глаза в глаза. Портрет современника» (2017).

Скончался М. М. Терентьев в городе Миасс Челябинской области 2 марта 2017 года.

Награды 
 Звание заслуженный участник художественной самодеятельности (1977)
 Медаль ВДНХ (1977) (за развитие детского фототворчества на Урале)
 Медаль ВДНХ (за защиту озера Тургояк)
 Медаль имени академика В. П. Макеева Федерации космонавтики России

Примечания

Литература 
 Стигнеев В. Т. Фототворчество России. История, развитие и современное состояние фотолюбительства / Сост. А. И. Баскаков. — М.: Изд. Планета. 1990. С. 54, 146, 158, 159. — ISBN 5-85250-136-0
 Ушков А. Терентьев Михаил Михайлович // Миасс. Энциклопедический словарь / Отв. ред. Г. В. Губко. — Миасс: Геотур, 2003.
 Терентьев Михаил Михайлович // Руководители и ведущие специалисты Государственного ракетного центра «КБ им. академика В. П. Макеева»: Биографический словарь / Под общ. ред. В. Г. Дегтяря. — Миасс: ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева». 2004. С. 570—571.

Выпускники Южно-Уральского государственного университета
Сотрудники Государственного ракетного центра
Инженеры по алфавиту
Инженеры СССР
Инженеры России
Машиностроители СССР
Машиностроители России
Изобретатели и рационализаторы
Изобретатели по алфавиту
Педагоги по алфавиту
Педагоги СССР
Педагоги России
Педагоги XX века
Педагоги XXI века
Преподаватели филиала ЮУрГУ в Миассе
Фотографы СССР
Фотографы России
Фотографы Миасса
Фотографы XX века
Фотографы XXI века
Члены фотоклуба «Импульс»
Члены Союза фотохудожников России
Награждённые медалями ВДНХ СССР
Похороненные в Миассе